Хазетдинов — фамилия; имеет женскую форму Хазетдинова.
 Хазетдинов, Ильмир Ришатович (род. 1991) — российский прыгун с трамплина, чемпион России 2013, мастер спорта международного класса.
 Хазетдинов, Разиль Ришатович (род. 1985) — российский прыгун с трамплина, мастер спорта России.